Discord (album), een album van de punkrockband Bomb Factory
Discord (software), een cross-platform-berichtendienst
Dischord Records, een Amerikaans platenlabel
Discordia, een Romeinse godin